Эскадренный миноносец «Батлер» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Philadelphia Navy Yard, Филадельфия 16 сентября 1941 года. Спущен 12 февраля 1942 года, вступил в строй 15 августа 1942 года.

С 15 ноября 1944 года быстроходный тральщик DMS-29.

25 мая 1945 года тяжело поврежден японским камикадзе близ острова Окинава.

Выведен в резерв 8 ноября 1945 года. Из ВМС США исключён 28 ноября 1945 года.

Продан 10 января 1948 года и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»